Центральный стадион () — стадион многоцелевого использования в Павлодаре, Казахстан. Прежнее название стадиона — «Трактор». Является домашним стадионом местного футбольного клуба «Аксу».

Внешний вид и уровень 
Стадион имеет игровое поле размером 105×68 метров и рассчитан на 11 828 зрителей. «Центральный» подвергался реконструкции в 2001 и 2007 годах. Были реализованы следующие изменения:

Реконструкция 2001 г. 
 Построены автостоянки для болельщиков.
 Расширена спецложа для представителей СМИ, сделаны площадки для телеоператоров.
 Расширены раздевалки команд и конференц-зал.
 Произведен масштабный ремонт футбольного поля.
 Произведена реконструкция системы полива газона.
 Отреставрированы все шесть мачт освещения (забетонировано основание).
 Произведен капитальный ремонт общественных туалетов.

Реконструкция 2007 г. 
 Замена естественного газона основного игрового поля на искусственный, пр-ва Нидерландов с дренажной системой.
 Построено малое поле стадиона.
 Замена сидений западной, северной, восточной трибун на пластиковые со спинкой 30 см, соответствующие стандартам УЕФА.
 Произведено асфальтирование беговой дорожки.
 Произведен ремонт VIP-ложи.
 Наружный ремонт: покраска всех деталей конструкций, стены стадиона закрыты сайдингом, деревянные окна заменены на пластиковые.

В межсезонье 2007—2008 гг. была произведена замена устаревшего электронного табло на новый LCD-монитор с возможностью просмотра игровых моментов и отчетов с других матчей. В сезоне 2009—2010 гг. команда Иртыш вышла на тренировку на поле с искусственным подогревом.

Иллюстрации

Примечания

Ссылки 
 Стадион «Центральный» на fc-irtysh.narod.ru

Футбольные стадионы Казахстана
Спорт в Павлодаре
Здания и сооружения Павлодара